Hans Bastian von Zehmen ist der Name folgender Personen:
* Hans Bastian I. von Zehmen (1598–1638), sächsischer Offizier, Kommandant von Magdeburg
 Hans Bastian II. von Zehmen (1629–1702), sächsischer Jurist und Geheimrat
 Hans Bastian III. von Zehmen (1691–1763), sächsischer Jurist und Hofrat